Я́дрин:

 Ядрин — город в России, административный центр Ядринского района Чувашской республики.
 Ядрин — станция Дальневосточной железной дороги в селе Ядрино Амурской области.

См. также 
 Ядрино